Bamba peut désigner :

Toponymes 
 Bamba, une commune du cercle de Bourem dans la région de Gao au Mali
 Bamba, une commune du cercle de Koro dans la région de Mopti au Mali
 Bamba, une ville de la République démocratique du Congo
 Bamba, une ville du Kenya dans la province de la Côte et le district de Kilifi
 La cratère Bamba sur la planète Mars (se réfère à la ville congolaise)
 Mont Bamba, montagne du Mayombe en République du Congo

 Patronymes 
 Abdoulaye Bamba (1990-), footballeur ivoirien ;
 Affoussiata Bamba-Lamine (1970-), femme politique ivoirienne ;
 Ahmadou Bamba (1853-1927), théologien musulman et marabout sénégalais ;
 Ali Bamba (1991-), footballeur ivoirien ;
 Amadou Bamba Ndiaye (1930-2008), militaire sénégalais ;
 Anderson Bamba (1988-), footballeur brésilien ;
 Assetou Bamba (1980-), athlète ivoirienne ;
 Bambadjan Bamba (1982-), acteur ivoirien ;
 Bassirou Bamba (1990-), footballeur malien ;
 Cheikh Bamba Dièye (1965-), homme politique sénégalais ;
 Demba Bamba (1998-), joueur français de rugby à XV ;
 Djeneba Bamba (1983-), footballeuse malienne ;
 Dukwa Bamba (1981-), coureur cycliste congolais ;
 Emmanuel Bamba (1920-1966), homme politique congolais ;
 Fatoumata Bamba (1966-), femme politique ivoirienne ;
 Fousseni Bamba (1990-),  footballeur guinéen ;
 Jonathan Bamba (1996-), footballeur français ;
 Kadari Bamba (1936-2005), homme politique malien ;
 Karamoko Bamba (1996-), coureur cycliste ivoirien ;
 Lama Bamba (1957-), entraîneur ivoirien de football ;
 Mamadou Bamba Ndiaye (1957-), homme politique sénégalais ;
 Mohamed Bamba (1998-), basketteur américain ;
 Nady Bamba (1974-), personnalité féminine ivoirienne, deuxième épouse de Laurent Gbagbo ;
 Sékou Bamba (1970-2008), footballeur ivoirien ;
 Sol Bamba (1985-), footballeur ivoirien ;
 Tiegbe Bamba (1998-), basketteur ivoirien ;
 Yacouba Bamba (1975-), footballeur ivoirien.

 Prénoms 
 

 Divers 
 
 La Bamba, chanson traditionnelle mexicaine
 La Bamba'' sorti en 1987, film biographique consacré à Ritchie Valens, qui s'est rendu populaire grâce à cette chanson. Le film s'est classé  au Box-office en France cette année-là.
 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme